Christakīs Adamou – ex calciatore cipriota
 Dīmītrios Adamou – politico greco
 Īvī Adamou – cantante cipriota
 Yaya Adamou – ex cestista e allenatore di pallacanestro camerunese naturalizzato russo